Eiðisvík kan syfta på följande platser:

Island 

 Eiðisvík (vik i Island, Norðurland eystra), 
 Eiðisvík (vik i Island, Höfuðborgarsvæði), 

Robotskapade Islandförgreningar